La Koripallon miesten SM-sarjakausi 1983-1984 è stata la 44ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1983
Pallacanestro nel 1984
1983-1984